

Sigle 

EBI est un sigle qui peut signifier :

 École de biologie industrielle ;
 Encyclopædia Britannica, Inc. ;
 European Bioinformatics Institute, en français Institut européen de bio-informatique ;
  ;
 Électro Beauce, Inc..
  ;
 Evidence Based Investing

Nom 
Ebi est un nom de scène notamment porté par :
 Ebrahim Hamedi, un chanteur iranien.

 Ndudi Ebi, un joueur de basket-ball anglo-nigérian.